Vier Schiffe der United States Navy wurden nach George Washington mit dem Namen USS George Washington versehen:

 Die erste USS George Washington wurde 1798 erworben.
 Die zweite USS George Washington wurde 1908 als Passagierschiff George Washington vom Norddeutschen Lloyd gebaut, 1914 wurde das Schiff in New York festgesetzt und 1917 beschlagnahmt.
 Die dritte USS George Washington war ein U-Boot der George-Washington-Klasse, das erste nuklear betriebene Raketen-U-Boot der Welt.
 Die vierte USS George Washington ist ein Flugzeugträger der Nimitz-Klasse.

George Washington
George Washington als Namensgeber